Истлан дел Рио има више значења:

 Општина Истлан дел Рио (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Истлан дел Рио (Истлан дел Рио, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику